Гленистер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гленистер, Роберт (род. 1960) — британский актёр.
 Гленистер, Филип (род. 1963) — английский актёр.